Sirūr kan syfta på följande platser:

Indien 

 Sirūr (ort i Indien, Maharashtra), Pune Division, 
 Sirūr (ort i Indien, Karnataka), Bagalkot, 

Robotskapade Indienförgreningar